Institut d'Estudis Catalans
 Comissió Electrotècnica Internacional (International Electrotechnical Commission)
 El Comitè Executiu Internacional (International Executive Committee) de la III Internacional
 Cromatografia de bescanvi iònic (Ion Exchange Chromatography)
 Congrés eucarístic internacional (International Eucharistic Congress)